Шлезвіг — регіон у північній Німеччині та південній Данії.

Топоніми

Північний Шлезвіг

Герцогство Шлезвіг — історична монархічна держава.
 Шлезвіг (місто) 
 Шлезвізький собор
 Шлезвіг (повіт) — у 1867—1974 роках.
 Шлезвіг-Гольштейн — федеральна земля Німеччини з 1946 року.
 Шлезвіг-Гольштейн — провінція у 1867—1946 роках.
 Шлезвіг-Фленсбург — повіт з 1974 року.

Шлезвіг (Айова) — місто.
 Шлезвіг (Вісконсин) — місто.

Історя 
 1848—1850: Перша Шлезвізька війна
 1864: Друга Шлезвізька війна
 1920: Шлезвізькі плебісцити